

Personnalités 

  (né en 1978), acteur américain ;
 Kathleen Carley (née en 1956), sociologue américaine ;
  (né en 1936), diplomate et critique musical anglais ;
 Michael Jabara Carley (né en 1945), historien.